Коулі-Дем (Вашингтон), Коулі-Дем (англ. Coulee Dam) — місто (англ. town) в США, в округах Оканоган, Дуглас і Грант штату Вашингтон.
 Рекс Коулі, Воррен Джей Коулі (англ. Warren Jay Cawley; нар. 6 липня 1940) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу з бар'єрами? олімпійський чемпіон.
 Коулі-Сіті (Вашингтон), Коулі-Сіті (англ. Coulee City) — місто (англ. town) в США, в окрузі Грант штату Вашингтон.
 Білл Коулі, (англ. Bill Cowley, нар. 12 червня 1912, Бристоль — пом. 31 грудня 1993, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Івонн Гулагонг-Коулі (англ. Evonne Fay Goolagong Cawley, 31 липня 1951, Бареллан, Австралія) — австралійська тенісистка.
 Гелен Гурлей, Гелен Гурлей Коулі (англ. Helen Gourlay Cawley, до одруження Гурлей) — австралійська тенісистка, п'ятиразова чемпіонка турнірів Великого шолома.